Vairone è il nome comunemente utilizzato per indicare:
 Telestes muticellus, conosciuto come vairone, un pesce della famiglia Cyprinidae endemico dell'Italia centrosettentrionale;
 Telestes souffia, conosciuto come vairone occidentale, un pesce della famiglia Cyprinidae endemico della Francia (corso del fiume Rodano).